Furuta s-a născut în Misato, Prefectura Saitama. Ea locuia cu părinții ei, cu fratele ei mai mare și cu fratele ei mai mic.[6] În adolescență, ea a urmat liceul Yashio-Minami și a lucrat cu jumătate de normă la o fabrică de turnare de plastic în timpul orelor de după școală din octombrie 1988. Ea a făcut acest lucru pentru a economisi bani pentru o excursie de absolvire pe care o plănuise.[7] Furuta a lucrat și la un comerciant de electronice, unde plănuia să lucreze după absolvire.[5] La liceu, Furuta era foarte plăcută de colegii ei, aceasta avea note mari și foarte puține absențe.

Făptuitorii au fost patru adolescenți: Hiroshi Miyano (宮野裕史, Miyano Hiroshi, 18 ani), Jō Ogura (小倉譲, Ogura Jō, 17 ani), Shinji Minato (湊伸治, Minato Shinji, 16 ani) și (Ysushi Watanabe, 16 ani) și恭史, Watanabe Yasushi, 17 ani), care au fost denumiți, respectiv, „A”, „B”, „C” și „D” în documentele instanței. La momentul crimei, ei au folosit al doilea etaj al casei lui Minato ca loc de întâlnire și s-au implicat anterior în infracțiuni, inclusiv smulgerea de poșete, extorcarea și violul.[8][9]

Miyano, liderul crimei, a fost un copil-problemă încă din școala primară, cum ar fi furtul din magazine și deteriorarea proprietăților școlii. În aprilie 1986, s-a înscris la un liceu privat din Tokyo, dar a renunțat anul următor. După aceasta, a continuat să comită mai multe infracțiuni care s-au înrăutățit în timp. [10]

Crima:

Pe 25 noiembrie 1988, Miyano și Minato se plimbau într-un cartier din Misato (orașul în care aceștia locuiau) cu intenția de a jefui și viola femeile locale.[8] În jurul orei 20:30, au văzut-o pe Furuta mergând cu bicicleta acasă, după ce a terminat o tură la locul de muncă. La ordinele lui Miyano, Minato a dat-o jos pe Furuta de pe bicicletă și a fugit de la fața locului.[8] Miyano, pretinzând că a asistat la atac prin coincidență, s-a apropiat de Furuta și s-a oferit să o conducă acasă. [8] Furuta, acceptând această ofertă, nu știa că Miyano o ducea la un depozit din apropiere, unde și-a dezvăluit conexiunile cu Yakuza. A violat-o în depozit și, din nou, într-un hotel din apropiere, amenințând-o că o va ucide. De la hotel, Miyano i-a sunat pe Minato și pe ceilalți prieteni ai săi, Jō Ogura și Yasushi Watanabe, și s-a lăudat cu faptul că a violat-o pe Furuta. Ogura i-a cerut lui Miyano să o țină în captivitate pentru a le permite mai multor oameni să o agreseze sexual. Grupul a avut o istorie de viol în grup, a răpit și violat recent o altă fată, pe care au eliberat-o ulterior.[8]

În jurul orei 3:00 a.m., Miyano a dus-o pe Furuta într-un parc din apropiere, unde îi așteptau Minato, Ogura și Watanabe.[8] Îi aflaseră adresa care era scrisă într-un caiet din rucsacul acesteia și i-au spus că știau unde locuiește și că membrii Yakuza îi va ucide familia dacă încearcă să scape. Cei patru băieți au copleșit-o, au dus-o într-o casă din cartierul Ayase din Adachi și au violat-o în grup.[8] Casa, care a fost deținută de părinții lui Minato, a devenit curând locul lor de întâlnire obișnuit pentru crime.[11]

Pe 27 noiembrie, părinții lui Furuta au contactat poliția în legătură cu dispariția acesteia. Pentru a descuraja continuarea investigațiilor, răpitorii au forțat-o să-și sune mama și să pretindă că a fugit, dar era în siguranță cu niște prieteni. De asemenea, au obligat-o pe Furuta sa oprească ancheta poliției. Când părinții lui Minato au fost prezenți, Furuta a fost forțată să acționeze ca iubita lui.[12] Ei au renunțat la această pretenție când a devenit clar că părinții lui Minato nu îi vor raporta la poliție.[11] Părinții lui Minato au declarat că nu au intervenit pentru că erau conștienți de legăturile lui Miyano cu yakuza și se temeau de represalii și pentru că propriul lor fiu era din ce în ce mai violent față de ei.[11]

Grupul a ținut-o pe Furuta captivă în reședința Minato timp de 40 de zile, unde au bătut-o, violat-o și torturat-o în mod repetat.[8] Potrivit declarațiilor lor, cei patru și-au ras părul pubian, au forțat-o să danseze pe muzică în timp ce era goală, să se masturbeze în fața lor și au lăsat-o pe balcon la miezul nopții fără foarte multa îmbrăcăminte. I-au introdus obiecte în vagin și anus, inclusiv un chibrit aprins, o tijă de metal și o sticlă, au forțat-o să bea cantități mari de alcool, lapte și apă. De asemenea, a fost forțată să fumeze mai multe țigări deodată și să inhaleze diluant de vopsea. Într-un incident, Miyano i-a ars în mod repetat picioarele și brațele lui Furuta cu lichid mai ușor. Până la sfârșitul lunii decembrie, Furuța era foarte subnutrită după ce a fost hrănită doar cu cantități mici de alimente și în cele din urmă doar cu lapte.[8] Din cauza rănilor grave și a arsurilor infectate, ea a devenit incapabilă să meargă la toaleta de la parter și a fost închisă în podeaua camerei lui Minato într-o stare de slăbiciune extremă.[8]

Aspectul lui Furuta a fost drastic modificat de brutalitatea atacurilor. Fața ei era atât de umflată încât era greu să-i distingi trăsăturile. Corpul ei era, de asemenea, grav schilodit, emanând un miros de putrezire care i-a făcut pe cei patru băieți să-și piardă interesul sexual pentru ea. Drept urmare, băieții au răpit și violat în grup o tânără de 19 ani care, la fel ca Furuta, era în drum spre casă de la serviciu.

Pe 4 ianuarie 1989, după ce Junko Furuta a câştigat un joc de mahjong, aceștia s-au înfuriat și au chinuit-o iar, iar până la urmă fata a murit din cauza leziunilor mult prea grave. 
Și apoi, după ce au știut că era moartă, i-au învelit trupul în pături și l-au băgat într-o geantă de călătorie. Apoi i-au pus corpul într-un tambur de 208 litri și l-au umplut cu beton umed. În jurul orei 20:00 , au încărcat și în cele din urmă au aruncat tamburul într-un camion de ciment în Koto, Tokyo.

Pe 23 ianuarie 1989: Hiroshi Miyano și Jō Ogura au fost arestați pentru violul în grup al femeii de 19 ani pe care o răpiseră în decembrie. Pe 29 martie , doi polițiști au venit să-i interogheze, iar la interogatoriu cu privire la Caz, unul dintre ofițeri s-a îndoit că ar ști ceva despre cazul dispărut al lui Junko Furuta , ofițerii i-au nedumerit și au dezvăluit adevărul care i-a condus pe ofițeri. sa gaseasca locul de odihna al cadavrului lui Furuta si au verificat cadavrul cu amprentele lui Furuta și au constatat ca era ea.